Павел Александрович Тренихин (, Серов, Свердловская область) — российский бегун на 400 метров. Чемпион Европы 2010 года в эстафете 4×400 м и чемпион России (2011). Участник Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Первым тренером был Л. А. Терентьев. После переезда в Тюмень тренируется под руководством Анатолия Андреевича Крауса. Двукратный призёр чемпионата Европы в помещении 2013 года.

Основные результаты

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса (Приказ Минспорттуризма от 30.12.2010 № 188-нг)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IAAF
 Профиль на сайте Всероссийской Федерации лёгкой атлетики

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года